est une expression anglaise signifiant « mes amis ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais de Mes chers amis (), film italien de Mario Monicelli sorti en 1975.

Musique

Album 

 , album de  sorti en .

Chanson 

 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi